Первое Отделение — название населённых пунктов:

 1-е отделение Золотой Балки — населённый пункт в Балаклавском муниципальном округе в составе Балаклавского района Севастополя.
 Первое Отделение (Раздо́льное) — населённый пункт в Бековском районе Пензенской области.

См. также 
 Второе Отделение
 Третье отделение (значения)